George Macfarren ist der Name folgender Personen:

* George Macfarren (Librettist) (1788–1843), schottischer Tanzlehrer, Librettist und Journalist 
 George Alexander Macfarren (1813–1887), englischer Komponist und Musiktheoretiker